Международный теннисный турнир в Истборне 2007 (под спонсорским названием Hastings Direct International Championships 2007) — 33-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в британском городе Истборн и являющегося частью тура WTA в рамках соревнований 2-й категории.

В 2007 году турнир прошёл с 16 по 23 июня. Соревнование завершало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Общая информация

Соревнования

Одиночный турнир 
  Жюстин Энен обыграла  Амели Моресмо со счётом 7-5, 6-7(4), 7-6(2).
 Энен выиграла 5-й одиночный титул в сезоне и 34-й за карьеру в туре ассоциации.
 Энен выиграла местный турнир второй год подряд.
 Моресмо сыграла 3-й одиночный финал в сезоне и 46-й за карьеру в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=9
| RD1-team01= С. Баммер
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= М. Кириленко
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Л. Шафаржова
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= А.-Л. Грёнефельд
| RD1-score04-1=60
| RD1-score04-2=65
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Н. Деши
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= А. Моригами
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=3

| RD1-seed09=6
| RD1-team09= Ш. Пеер
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=5
| RD1-score90-3=6
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= Е. Лиховцева
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=7
| RD1-score10-3=4

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= А. Накамура
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= А. Резаи
| RD1-score12-1=1
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= А. Сугияма
| RD1-score13-1=63
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= М. Сантанджело
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD2-seed01=9
| RD2-team01= С. Баммер
| RD2-score01-1=7
| RD2-score01-2=5
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Л. Шафаржова
| RD2-score02-1=65
| RD2-score02-2=7
| RD2-score02-3=3

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Н. Деши
| RD2-score03-1=5
| RD2-score03-2=5
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= Н. Петрова
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=6
| RD2-team05= Ш. Пеер
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= А. Накамура
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= М. Сантанджело
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= А. Моресмо
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=9
| RD3-team01= С. Баммер
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=5
| RD3-score01-3=4
| RD3-seed02=3
| RD3-team02= Н. Петрова
| RD3-score02-1=66
| RD3-score02-2=7
| RD3-score02-3=6

| RD3-seed03=6
| RD3-team03= Ш. Пеер
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= А. Моресмо
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=3
| RD4-team01= Н. Петрова
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=r
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=2
| RD4-team02= А. Моресмо
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2= 
| RD4-score02-3= 
}}

 Финал 

 Парный турнир 
  Лиза Реймонд /  Саманта Стосур''' обыграли  Квету Пешке /  Ренне Стаббс со счётом 6-7(5), 6-4, 6-3.
 Реймонд выиграла 5-й парный титул в сезоне и 65-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Реймонд в 5-й раз выиграла местный турнир (до этого с 2001 по 2003 и в 2005 годах).
 Стосур выиграла 5-й парный титул в сезоне и 22-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Международный теннисный турнир в Истборне

 WTA Тур 2007 года
 Серия турниров 2-й категории WTA

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA

Великобритания
Теннис
Июнь 2007 года
2007